Impermeabile – capo di abbigliamento che permette di ripararsi dalle intemperie
 Impermeabilità – proprietà di un materiale di non essere attraversato da un fluidi